Behra ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Behra (1921–1959), französischer Rennfahrer
 José Behra (1924–1997), französischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Bera